Nowhere Man:

 Nowhere Man — песня группы The Beatles с альбома Rubber Soul, написанная Джоном Ленноном.
 Nowhere Man — мини-альбом, выпущенный группой «Битлз».

См. также 

 Стать Джоном Ленноном (оригинальное название  — «Мальчик из ниоткуда») — художественный биографический фильм о юности Джона Леннона.